Mattengraben ist ein Gewässername:

 Mattengraben (Brienzersee), nördlicher Zufluss des Brienzersees vom Tannhorn bei Ebligen, Gemeinde Oberried am Brienzersee, Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern
 Mattengraben (Kapuzinerbach), linker Zufluss des zuvor noch Altdorfer Dorfbach genannten Kapuzinerbachs bei Orschweier, Stadt Mahlberg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Mattengraben oder Roterbruchsgraben, rechter Zufluss des Losbachs (zum Rennenberger Bach, zum Mittelrhein) bei Kretzhaus, Stadt Linz am Rhein, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Mattengraben (Mattenalpsee), nordöstlicher Zufluss des Mattenalpsees vom Mettenlimmi im Gemeindegebiet von Innertkirchen, Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern
 Mattengraben (Moosbach), linker Zufluss des Moosbachs (zum Angenbach) bei Happach, Gemeinde Häg-Ehrsberg, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Mattengraben (Mühlebach), linker Zufluss des Mühlebachs (zum Saubach, zur Radolfzeller Aach) bei Welschingen, Stadt Engen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Maltengraben
 Mattenbach
 Matzengraben